Osoby o tym nazwisku:
 Lubomir Gliniecki (ur. 1957) − polski polityk, ekonomista, poseł na Sejm
 Roman Gliniecki (1884-1929) − polski oficer
 Wojciech Gliniecki (XVII w) − polski szlachcic i urzędnik staropolski